Woods är ett vanligt efternamn av engelskt och irländskt ursprung.

Personer med efternamnet Woods

 Alan Woods (född 1944), brittisk marxistisk teoretiker och författare

 Barbara Alyn Woods (född 1962), amerikansk skådespelare
 Brendan Woods (född 1992), amerikansk ishockeyspelare

 Chris Woods (född 1959), engelsk fotbollsmålvakt och målvaktstränare

 Darren Woods (född 1964 eller 1965), amerikansk företagsledare
 Dean Woods (1966–2022), australisk tävlingscyklist
 Donald Woods, flera personer
 Donald Woods (journalist) (1933–2001), sydafrikansk tidningsman och apartheidmostståndare
 Donald Woods (skådespelare) (1906–1998), amerikansk skådespelare

 Earl Woods (1932–2006), amerikansk officer och idrottare

 George Woods (1943–2022), amerikansk kulstötare
 George Lemuel Woods (1832–1890), amerikansk politiker, republikan, guvernör för Oregon och Utahterritoriet
 Granville T. Woods (1856–1910), amerikansk uppfinnare

 Harry Woods (1896–1970), amerikansk tonsättare

 Ilene Woods (1929–2010), amerikansk skådespelare, röstskådespelare och sångerska

 James Woods (född 1947), amerikansk skådespelare
 Jayna Woods (född 1981), amerikansk pornografisk skådespelare
 Jermaine Woods (född 1975), amerikansk tungviktsboxare
 John C. Woods (1911–1950), amerikansk sergeant och skarprättare

 Shareese Woods (född 1985), amerikansk löpare
 Simon Woods (född 1980), brittisk skådespelare

 Taryn Woods (född 1975), australisk vattenpolospelare
 Thomas Woods (född 1972), amerikansk historiker, politisk skribent och författare
 Tiger Woods (född 1975), amerikansk golfspelare

Se även
 Woods
 Wood (efternamn)

Referenser

Engelska efternamn
Irländska efternamn